In 2017 werd de vijftiende editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 24 januari tot 24 mei. 

Aan de competitie namen 20 clubs deel. De staten Bahia en Pernambuco hadden elk drie deelnemers, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Maranhão en Piauí stuurden elk twee teams. 

Bahia werd de winnaar en kreeg hiervoor een ticket voor de 1/8ste finale van de Copa do Brasil 2018.

Eerste fase
De vijf groepswinnaars en drie beste tweedes plaatsen zich voor de knockout-fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Knock-outfase

Details finale

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Nord
Copa do Nordeste